Schahristani bezeichnet folgende Persönlichkeiten:

 Husain asch-Schahristani (* 1942), irakischer Politiker und Atomwissenschaftler
 Muhammad al-Schahristani (1076–1153), persischer islamischer Gelehrter, Philosoph und Historiker